Defensoría Pública o Defensoría Penal Pública, puede referirse a:

Defensoría Pública de la Unión de Brasil.
Defensoría Penal Pública de Chile.
Defensoría Pública de Ecuador.
Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala.
Defensoría Pública de México.
Defensoría Pública de Paraguay.